Жи́личи () — агрогородок в Добоснянском сельсовете Кировского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр Добосненского сельсовета. Находится в 28 километрах на юго-восток от Кировска на реке Добосна (приток Днепра).

Рядом с агрогородком расположена деревня с таким же названием.

История 

Первое упоминание посёлка встречается в XIV веке. Некогда имение Жиличи принадлежало князьям Трабским. Затем перешло во владение Ходкевичей. Александр Иванович Ходкевич, владевший Жиличами во второй половине XV — первой половине XVI века, являлся воеводой новогрудским, старостой берестейским. Сын его Григорий Александрович в 1554—1555 годах занимал должность воеводы витебского. Принял в Заблудове печатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца.

В начале XVII века Жиличами владели уже Сапеги, а в начале XIX — Булгаки, тоже представители известного и достопочтенного рода. Именно Игнатий Булгак построил в Жиличах в 20-30-е годы XIX века дворец. Игнатий организовал сильное, экономически грамотное хозяйство. Довел площадь своих владений до 30 тысяч гектаров. В 1897 году население Жилич составляло 489 человек. С 1897 года по май 1915 года работал винзавод. В 1909 году население составляло 492 человека, в этом же году была открыта земская школа.

После революции в 1920 году здесь был организован совхоз «Жиличи». В начале 1920-х годов была открыта 4-летняя школа. Работал кружок по ликвидации неграмотности среди взрослых. Во дворце в 1925 году была создана сельскохозяйственная артель. Весной 1927 года был создан колхоз и начала работу школа сельской молодёжи. В следующем году заработала винокурня. В 1930 году во дворце был открыт сельскохозяйственный техникум. Во время Великой Отечественной войны с конца июня 1941 года до конца июня 1944 года Жиличи были оккупированы немецкими войсками. В боях рядом с посёлком погибло 28 советских воинов, они похоронены в братской могиле в парке напротив входа во дворец. Во время войны погибло 33 местных жителя. В 1965 году совхоз «Жиличи» был объединён с учебно-производственным хозяйством сельскохозяйственного техникума в совхоз-техникум «Жиличи». В 1959 году население составляло 440 жителей, в 1970—1109, в 1986—707, в 2002—749, в 2007 году — 1398 жителей.

На восточной окраине Жилич за рекой Добосна сохранились руины хозяйственных построек конца XIX — начала XX века.

Дворец Булгаков 

В 20-х годах XIX в. в Жиличах создается обширный дворцовый ансамбль, разбивается парк со скульптурами и малыми архитектурными формами: павильонами, бассейнами, мостиками и т. д. Площадь парка около 18 га, а всего усадебного комплекса с водоёмами, плодовыми садами и многочисленными подсобными сооружениями достигала 100 га.

Строил дворцово-усадебный комплекс в Жиличах известный литовский архитектор Кароль Подчашинский, уроженец деревни Жирмуны Гродненской области.

Культура 

 Учреждение культуры «Жиличский исторический комплекс-музей»

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя ў 15 тамах. Т. 6, кн. 2. Магілёўская вобласць / У. Д. Будзько і інш. — Мн.: БелЭн, 2009. — 591 с. ISBN 978-985-11-0440-2.

Агрогородки Кировского района (Могилёвская область)